Schlossbühl steht für Burgen in Baden-Württemberg
 Schloßbühl Limpach, Bodenseekreis
 Schloßbühl Burg (Deggenhausertal), Bodenseekreis
 Burgstall Schlossbühl (Elzach), Landkreis Emmendingen
 Burgstall Schlossbühl (Hergensweiler), Landkreis Lindau (Bodensee)
 Schloßbühl (Göggingen), Landkreis Sigmaringen
 Burg Schlossbühl, Landkreis Konstanz
Siehe auch:
 Schloss Bühl